Hinck ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Hinck (1840–1876), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Walter Hinck (1922–2015), deutscher Germanist
 Willy Hinck (1915–2002), deutscher Maler und Fotograf